Haibei bezeichnet:

 Haibei (海北藏族自治州), autonomer Bezirk der Tibeter in der chinesischen Provinz Qinghai
 Haibei (Hailun) (海北镇), Großgemeinde der Stadt Hailun in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Haibei (Lunan) (海北镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Lunan in der chinesischen Provinz Hebei
 Haibei (Haibowan) (海北街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Haibowan im Autonomen Gebiet Innere Mongolei, Volksrepublik China